Postołowo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Postołowo (Hajnówka), Dorf der Gmina Hajnówka in der Woiwodschaft Podlachien
 Postołowo (Trąbki Wielkie), Dorf der Gmina Trąbki Wielkie in der Woiwodschaft Pommern